Антадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Антадзе, Георгий Самсонович (1920—1997) — советский футболист и тренер.
 Антадзе, Додо Константинович (1900—1978) — актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Антадзе, Манана Акакиевна (род. 1945) — грузинская писательница и переводчица.
 Антадзе, Мераб (род. 1952) — грузинский дипломат.